Toppazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Toppazzini (Jerome Gerald Toppazzini; 1931–2012), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Zellio Toppazzini (Zellio Louis Peter Toppazzini; 1930–2001), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer